Список предстоятелей Критской православной церкви, которая в настоящее время имеет статус полуавтономной в составе Константинопольского патриархата.

Первый римско-византийский период 

 апостол Тит (55/64 — 105 ?)
 Артема
 Филипп (ок. 160/170 — 180/192)
 Диоскор (?)
 Криск (упом. 256)
 Кирилл (ум.  23 февраля 303 — 1 мая 305)
 Мирон (ум. ок. 350)
 Петр (?)
 Павел I (?)
 Иконий (упом. 431)
 Мартирий (упом. 451)
 Феодор (упом. 553)
 Иоанн I (упом. 597)
 Павел II (упом. 667)
 Евмений I (ум. ок. 668)
 Василий I (упом. 680 — упом. 692)
 Андрей Критский (692/711 — ок. 726/740)
 Илия I (упом. 787)
 Иоанн II
 Стефан I
 Никита I
 Никита II

Арабский период 
Архиереи вынужденно находись вне Крита
 Василий II (823—828?)
 Василий III (упом. 879)
 Илия II (между 920—961)

Второй византийский период 
 Андрей II (ок. 1000)
 Никита III
 Стефан II (упом. 1028)
 Иоанн III (1166—1172?)
 Лев
 Михаил
 Константин I
 Илия III
 Василий IV
 Константин II
 Николай I (упом. 1204)
 Иоанн IV
 Мануил I
 Мануил II
 Николай II (ок. 1200 — после 1224)

Венецианский период
архиереи были изгнаны с острова католическими властями
 Никифор I (Мосхопул) (после 1285—1322)
 Макарий (упом. 1357)
 Анфим (ум. 1371)
 Игнатий (упом. 1381)
 Прохор (упом. 1410)
 Паисий (упом. 1439)
 Велисарий (упом. 1499)

Османский период 
 Неофит (Пателлар) (1646—1679)
 Никифор II (Скотакиc) (1679—1683)
 Каллиник I (1683—1685?)
 Арсений I (1687—1688)
 Афанасий (Каллиполитиc) (1688—1697)
 Каллиник II (1697—1699)
 Арсений II (1699 — ок. 1701)
 Иоасаф I (1702 — ок. 1710)
 Константин (Халкиопулос) (1711—1716)
 Герасим I Киссамский (1716—1718)
 Константин (Халкиопулос) (7 декабря 1718—1722) 2-й раз
 Даниил Рефимнский (1722—1725)
 Герасим II (Летицис) (1725 — 2 января 1756)
 Анфим (2 января 1756 — 6 февраля 1756)
 Герасим III Хиосский (6 февраля 1756 — июль 1769)
 Захария (Маридакис) (июль 1769 — май 1786)
 Максим (Прояннакопулос) (19 мая 1786 — 4 мая 1800)
 Герасим IV (Пардалис) (1800 — 6 июля 1821)
 Мефордий Карпафский (1823)
 Каллиник III Анхиалский (март/апрель 1823—1830)
 Мелетий I (Николетакис) (январь/февраль 1831—1839)
 Порфирий (Фотиадис) (август — 21 сентябрь 1839)
 Каллиник IV (Гаргаладос) (сентябрь/октябрь 1839 — 24 февраля 1842)
 Каллиник V (Хугиас) (13 марта 1842—1843)
 Хрисанф Лесбосский (декабрь 1843//январь 1844 — 5 сентября 1850)
 Софроний Эносский (5 сентябрь 1850 — декабрь 1850/январь 1851)
 Дионисий I Византионский (декабрь 1850/январь 1851 — 9 сентября 1856)
 Иоанникий (Ксефлудис) (9 сентября 1856—1858)
 Дионисий II (Харитонидис) (7 августа 1858 — 28 ноября 1868)
 Мелетий II (Кавасилас) (28 ноября 1868 — 5 декабря 1874)
 Софроний II (Христидис) (5 декабря 1874 — 21 июня 1877)
 Мелетий II (Кавасилас) (21 июня 1877 — 25 августа 1882) 2-й раз
 Тимофей I (Кастринояннакис) (2 октября 1882 — 2 марта 1897)

Современный (греческий) период 
 Евмений II (Ксирудакис) (24 мая 1898 — 14 апреля 1920)
  (7 марта 1922 — 25 апреля 1933)
 Тимофей II (Венерис) (22 июля 1933 — январь 1941)
 Василий V (Маркакис) (8 апреля 1941 — январь 1950)
 Евгений I (Псалидакис) (23 мая 1950 — 28 февраля 1967)

Архиепископы 
 Евгений I (Псалидакис) (28 февраля 1967 — 7 февраля 1978)
 Тимофей III (Папуцакис) (10 марта 1978 — 26 июля 2006)
 Ириней (Афанасиадис) (30 августа 2006 — 2 декабря 2021)
 Евгений II (Антонопулос) (с 11 января 2022)

Литература 
  Demetrius Kiminas The Ecumenical Patriarchate: A History of Its Metropolitans with Annotated Hierarch Catalogs. 2009

Ссылки 
 Κατάλογος Αρχιεπισκόπων

Списки церковных деятелей